Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2004/05 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2004/05 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 146 Spieler ein, von denen 40 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Trinom Zlín kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während bei ŠK Sokol Plzeň I - INGEM und ŠK Slavoj Ostrava die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich jeweils 14.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jan Bernášek (ŠK Bauset Pardubice) mit 9 Punkten aus 11 Partien. 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte sein Mannschaftskollege Sergej Movsesjan, je 8 Punkte aus 11 Partien erzielten David Navara (ŠK Mahrla Prag) und Rafał Antoniewski (ŠK Lokomotiva Brno-Slezan). Ivo Příborský (ŠK Sokol Plzeň I - INGEM) gewann bei seinem einzigen Einsatz und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, LAT = Lettland, POL = Polen, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Bauset Pardubice

ŠK Mahrla Prag

ŠK Lokomotiva Brno-Slezan

ŠK Sokol Plzeň I - INGEM

ŠK Sokol Vyšehrad

ŠK Trinom Zlín

SC A64 Grygov

TJ TŽ Třinec

TJ Zikuda Turnov

IPM Color Ostrava

ŠK Sokol Kolín - ABNER

ŠK Slavoj Ostrava

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2004
Schach 2005